Мария Анна Саксонска () може да се отнася за:

 Мария Анна Саксонска (1728 – 1797), дъщеря на Август III от Полша, съпруга на курфюрст Максимилиан III от Бавария
 Мария Анна Саксонска (1799–1832), дъщеря на Максимилиан от Саксония, съпруга на Леополд II от Тоскана
 Мария Анна Саксонска -Алтенбург (1864–1918), княгиня на Шаумбург-Липе

Вижте също 
 Мария-Амалия Саксонска (1724–1760), кралица на Испания, Неапол и Сицилия, съпруга на крал Карлос III Испански